Pokoli lecke, 1996-os amerikai film
 Pokoli lecke, Ganxsta Zolee és a Kartel 2001-es albuma